Forget est nom propre français qui peut faire référence à :

Prénom 
Forget est un prénom masculin français.

Saint chrétien 
Voir

Patronyme 

 Forget (actif entre 1791 et 1812), peintre paysagiste et graveur français, père de Charles-Gabriel ;
 Charles Forget (1886-1960), graveur et artiste peintre français ;
 Charles-Gabriel Forget (1807-1873), peintre français ;
 Claude Forget (1936-), personnalité politique québécoise ;
 Claude Forget (1949-2015), comédien, scénographe et décorateur français ;
 Charles-Polydore Forget (1800-1861), médecin français ;
 Daniel Forget (c.1941-), rameur français ; 
 Émile Forget (1872-1956), contre-amiral français ;
 François Forget (1967-), astrophysicien français ;
 Guy Forget (1965-), joueur et entraîneur de tennis français ;
 Jacques Forget (1852-1933), prêtre catholique, théologien et orientaliste belge ;
 Julie Madeleine Sophie Forget (1772-1851), baronne Dannery, éducatrice et administratrice française ;
 Louis-Joseph Forget (1853-1911), entrepreneur canadien-français de Montréal ;
 Mathilde Forget, auteure, compositrice, interprète ;
 Maurice Forget (1944-2010), chef d'entreprise français, passionné de rallycross ;
  ;
 Monique Jérôme-Forget (1940-), femme politique québécoise ;
 Pascal Forget, chroniqueur et animateur québécois ;
 Paul-Ernest-Anastase Forget (1885-1955), évêque québécois ;
 Philippe Forget (1953-), germaniste et traductologue français ;
 Philippe Forget (1970-), chef d'orchestre et compositeur français ;
 Pierre Forget (1923-2005), dessinateur et graveur français ;
 Pierre Forget (?-1334), Trésorier de France sous Philippe VI de Valois ;
 René-Christian Forget (1905-1982), ingénieur du son ;
 Rodolphe Forget (1861-1919), fils de Louis-Joseph Forget, entrepreneur canadien-français (de Montréal) et politicien ;
 Roxanne Forget (1972-), taekwondoïste canadienne ;
 Victor Forget (1916-1986), ancien parlementaire fédéral du Québec.

Personnage de fiction 
 Rémi Forget, série de bande dessinée

Toponyme 

 Saint-Forget, commune française du département des Yvelines

 Forget, village situé au Saskatchewan

Références 

Homonymie de patronyme
Patronyme français